2001 – rok
 2001: Odyseja kosmiczna – powieść Arthura C. Clarke'a
 2001: Odyseja kosmiczna – film z 1968 roku
 2001: A Space Odyssey – komiks
 2001 – album rapera i producenta Dr. Dre
 2001: A Space Travesty – komedia z 2000 roku
 (2001) Einstein – planetoida
 2001 Mars Odyssey – sonda kosmiczna